Абало́н:

 Абалон (игра) — настольная игра для двух игроков.
 Абалон, или Морские ушки () — род брюхоногих моллюсков.